Камышева́тое () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1160 человек. Почтовый индекс — 27152. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524082401.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Татаровка переименовано в Камышеватое.

Известные уроженцы 
 Гиталов, Александр Васильевич — (1915—1994) — новатор колхозного производства, один из инициаторов комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур; бригадир тракторной бригады колхоза им. XX съезда КПСС Новоукраинского района Кировоградской области, УССР; дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958).

Местный совет 
27152, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Камышеватое

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Новоукраинского района